{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Килларни, Ирландия
|-
|align = "center" | 20 — 23 октября 2011
|-
|align = "center" | Killarney Convention Centre
|-
| Призовой фонд — € 52 000
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 142 (Райан Дэй)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Нил Робертсон
|-
| Финалист — Джадд Трамп
|}

Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 8 (также известен под названием Alex Higgins International Trophy 2011'') — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 20 по 23 октября 2011 года в Килларни, Ирландия. Победителем стал Нил Робертсон, обыгравший в финале Джадда Трампа со счётом 4:1.

Результаты

Предварительные раунды

Первый раунд

Второй раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 
 142, 131 Райан Дэй
 138, 135, 112 Джадд Трамп
 137, 112, 109, 109, 100 Нил Робертсон
 137, 108, 103 Марк Селби
 135, 109 Стюарт Бинэм
 132, 110, 100 Мартин Гоулд
 132 Саймон Бедфорд
 130 Лю Сун
 128 Лян Вэньбо
 125, 110, 107, 107 Рики Уолден
 125 Кен Доэрти
 123 Алистер Картер
 117 Марк Джойс
 107 Джон Хиггинс
 105 Шон Мёрфи
 105 Марко Фу
 102 Дэйв Харольд
 101 Стивен Ли
 100 Дэвид Хоган
 100 Ли Янь

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 8-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере